6-й чемпионат мира по футболу среди женщин прошёл в Германии с 26 июня по 17 июля 2011 года. Страна получила право провести турнир в октябре 2007 года.

Как и на предыдущем чемпионате, в турнире принимали участие 16 сборных. Германия как страна-организатор соревнования квалифицировалась в финальную часть автоматически. Остальные начали квалификацию в 2009 и 2010 году.

Победителем чемпионата впервые в своей истории стала сборная Японии, одолевшая по ходу турнира и хозяек первенства, выигравших два предыдущих чемпионата мира, и двух других фаворитов: сборные Швеции и США.

Выбор страны 

Шесть стран, Австралия, Канада, Франция, Германия, Перу и Швейцария, заявили о своём желании провести чемпионат мира в 2011 году. Немецкая футбольная ассоциация подтвердила свои планы на проведение турнира 26 января 2006 года. Это предложение в полной мере поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Швейцария сняла свою кандидатуру 29 мая 2007 года, сославшись на то, что европейский футбол сосредоточен на Франции и Германии, и Швейцария не имеет шансов в борьбе с этими странами. 27 августа того же года Франция также сняла свою кандидатуру. По сообщениям СМИ, это было сделано в обмен на поддержку Германией их заявки на проведение мужского Чемпионата Европы по футболу 2016. Чуть позже Австралия (12 октября 2007) и Перу (17 октября 2007) также добровольно вышли из гонки. Осталось двое кандидатов — Канада и Германия. 30 октября 2007 года исполнительный комитет ФИФА в Цюрихе принял решение, что женский чемпионат мира 2011 пройдёт в Германии.

Стадионы 
После этого немецкая футбольная ассоциации (DFB) назначила выборы немецких городов, готовых принять этот турнир. Кандидатуры двенадцати отобранных городов были переданы в ФИФА в августе 2007 года. 30 сентября 2008 года, исполнительный комитет DFB решил использовать девять стадионов для проведения турнира.

Для открытия чемпионата мира был выбран Олимпийский стадион в Берлине, где в 2006 году состоялся финал мужского чемпионата мира по футболу. Полуфиналы прошли на стадионах Боруссия Парк (Мёнхенгладбах) и Коммерцбанк-Арена (Франкфурт-на-Майне). Последний также принял и финал турнира. Матч за 3-е место принимала Райн-Неккар-Арена в Зинсхайме.

Квалификация 

Квалификационный турнир начался в июле 2009 года. Как принимающая страна Германия автоматически квалифицировалась в финальную часть, а остальные команды должны были завоёвывать путёвки на чемпионат в своих континентальных конфедерациях. В Европе был проведён отдельный отборочный турнир. Все другие конфедерации использовали свои континентальные турниры (Чемпионат Азии 2010, чемпионат Африки 2010, чемпионат Океании 2010, чемпионат Южной Америки 2010, женский Золотой кубок КОНКАКАФ 2010), чтобы определить участников мирового первенства. Также был проведён один стыковой матч между зонами УЕФА и КОНКАКАФ.

Арбитры 
По решению ФИФА в финальный список арбитров прошла 51 девушка.

Участники 
ФИФА были рассмотрены перспективы увеличения числа команд с 16 до 24, чтобы отразить растущую глобальную популярность женского футбола и женского Кубка мира. Однако 14 марта 2008 года исполнительный комитет ФИФА решил отказаться от этой идеи.

АФК (3)
 
 
 
КАФ (2)
 
 
КОНКАКАФ (2,5)
 
 
 

КОНМЕБОЛ (2)
 
 
ОФК (1)
 
УЕФА (4,5 + страна-организатор)
 
  Германия (страна-организатор)

Организация турнира 
Подготовка к турниру началась 1 января 2008 года. Организацией турнира занялся немецкий президент Хорст Кёлер.

Матчи 
График турнира был составлен 20 марта 2009 года. Хозяева были помещены в позицию А1.

Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
 5 голов
  Хомарэ Сава
 4 гола
  Марта
  Эбби Уамбак
 3 гола
  Лиза Дальквист
 2 гола

  Киа Саймон
  Джилл Скотт
  Кристиане
  Росана
  Керстин Гарефрекес
  Инка Грингс
  Селия Окойино да Мбаби
  Алекс Морган

  Лорен Чени
  Мари-Лор Дели
  Гаэтан Тине
  Элоди Томи
  Лотта Шелин
  Женовева Аньонма
  Нахоми Кавасуми
  Ая Мияма

 1 гол

  Лиза Де Ванна
  Элисс Перри
  Лина Хамис
  Эмили ван Эгмонд
  Джессика Кларк
  Эллен Уайт
  Фара Уильямс
  Рейчел Янки
  Эрика
  Симона Лаудер
  Кристин Синклер
  Марибель Домингес
  Стефани Майор

  Моника Окампо
  Перпетуа Нквоча
  Сара Грегориус
  Ребекка Смит
  Ханна Уилкинсон
  Эмбер Хирн
  Элис Торснес
  Эмилье Хови
  Рейчел Бюлер
  Карли Ллойд
  Хизер О’Рейлли
  Меган Рапиноу

  Камиль Абили
  Элиз Буссалья
  Лара Жорж
  Соня Бомпастор
  Юсефин Эквист
  Йессика Ландстрём
  Нилла Фишер
  Тереза Шёгран
  Мари Хаммарстрём
  Карина Маруяма
  Юки Нагасато
  Синобу Охно

 Автоголы
  Дайане

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2011
2011 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Германии
Июнь 2011 года
Июль 2011 года